El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2021 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Son 68 los equipos que disputan la fase final, organizándose una ronda previa que daba acceso a la fase final entre 8 equipos, de los que cuatro se incorporarían a cada uno de los cuadros regionales. Fue la edición número 82, y dio comienzo el 18 de marzo de 2021, celebrándose la final el 5 de abril en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, Indiana. El campeón fue la Universidad Baylor, que lograba el primer título de su historia.

Debido a consideraciones logísticas que rodean la pandemia de COVID-19 en curso (que resultó en la cancelación del torneo del año anterior), la NCAA anunció en enero de 2021 que todos los partidos del torneo se llevarían a cabo en el estado de Indiana, lo que sucedió por primera vez en la historia del torneo.

Por otro lado, fue la primera vez desde 1976 que ni Duke, ni Kentucky ni Louisville se clasificaron para el torneo.

Equipos

Fase final 
* – Denota partido con prórroga.

First Four – Bloomington and West Lafayette

West Regional

Final Regional

Mejor quinteto Torneo West Regional 
 Drew Timme, Gonzaga - Mejor jugador del torneo.
 Corey Kispert, Gonzaga
 Evan Mobley, USC 
 Isaiah Mobley, USC 
 Jalen Suggs, Gonzaga

East Regional

#4 Regional Final

#4 Regional all tournament team 
 Johnny Juzang, UCLA - Mejor jugador del torneo
 Chaundee Brown, Jr., Michigan
 Tyger Campbell, UCLA
 Hunter Dickinson, Michigan
 Jaime Jaquez Jr., UCLA

South Regional

Final Regional

Mejor quinteto Torneo South Regional 
 Davion Mitchell, Baylor - Mejor jugador del torneo
 Max Abmas, Oral Roberts
 Jared Butler, Baylor
 Jalen Tate, Arkansas
 MaCio Teague, Baylor

Midwest Regional

Final Regional

Mejor quinteto del Torneo Midwest Regional 
 DeJon Jarreau, Houston - Mejor jugador del torneo.
 Quentin Grimes, Houston
 Cameron Krutwig, Loyola-Chicago
 Marcus Sasser, Houston
 Ethan Thompson, Oregon State

Final Four – Indianápolis, Indiana 
 Durante la ronda de Semifinales Nacionales / Final Four, independientemente de las cabezas de serie de los equipos participantes, el campeón de la región de la primera cabeza de serie en general juega contra el campeón de la región de la cuarta clasificación y el campeón de la segunda región de la primera clasificación general. juega contra el campeón de la región del tercer clasificado.

Semifinales

Final Nacional

Mejor quinteto de la Final Four 
 Jared Butler, Baylor (Mejor Jugador de la Final Four)
 Johnny Juzang, UCLA
 Davion Mitchell, Baylor
 Jalen Suggs, Gonzaga
 Drew Timme, Gonzaga

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 2021
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA
Deporte en Estados Unidos en 2021